Hückel, Hueckel, Huckel:
 Erich Hückel (1896–1980) – niemiecki fizyk, autor reguły określającej aromatyczność związków (zob. prawo graniczne Debye’a-Hückla)
 Krystyna Gawlikowska-Hueckel – polska ekonomistka specjalizująca się w ekonomii międzynarodowej
 Stanisław Maria Hückel (Hueckel) (1911–1980) – polski inżynier, wykładowca, rektor
 Walter Hückel (1895–1973) – niemiecki chemik i profesor

Zobacz też 
 Hückelhoven, miasto w Niemczech